Franklin Rodríguez, el nombre puede pertenecer a:

Franklin Rodríguez (1963), actor, autor y profesor uruguayo.
Franklin Rodríguez (1977), político y abogado dominicano.